Мицкий — фамилия:

 Мицкий, Дмитрий Фёдорович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 19 мая 1915.
 Мицкий, Иван Григорьевич (1759—?) — генерал-майор; Георгиевский кавалер (№ 1831; 26 ноября 1807).